Литовците в Литва са основно население в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 2 561 314 души, или 84,15 % от населението.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на литовците според преброяванията на населението през годините:

Численост на литовците според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на литовците според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Литва
Население на Литва